() est un film dramatique tchèque réalisé par Petr Václav et sorti en 2016.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 

 Klaudia Dudová : 
 Zdenek Godla : 
 Miroslav Hanus : 
 Karel Roden : 
 Lenka Vlasáková :

Notes et références

Liens externes 
 
  Nikdy nejsme sami (We Are Never Alone), sur le site de la Berlinale

Film tchèque sorti en 2016
Film dramatique tchèque
Film en tchèque